Ouertani bezeichnet
 den Berberstamm Ouertani
 die Stadt Sra Ouertan in Tunesien

Ouertani ist der Familienname folgender Personen:
 Esmeralda Ouertani, Schauspielerin
 Lassaad Ouertani (1980–2013), tunesischer Fußballspieler
 Mohamed Almokkdad Ben Naceur Ben Ammar Ouertani, Historiker und Buchautor
 Mustapha Ouertani, Sozialwissenschaftler
 Naoufel Ouertani, TV-Moderator
 Rachid Ouertani (* 1954), tunesischer Physiker und Politiker